Jamburg – cittadina russa, nel circondario autonomo Jamalo-Nenec
 Jamburg – vecchia denominazione della città russa ora chiamata Kingisepp